Jey ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Jey (eigentlich Gianfranco Randone; * 1970), italienischer Musikproduzent und Sänger
 Sharam Jey, deutscher DJ und Produzent in der elektronischen Musikszene

JEY steht für:

 Jersey nach ISO 3166-1 Alpha-3

Abkürzung